KAJ är en finlandssvensk musik- och underhållningsgrupp från Vörå i Österbotten. Gruppen består av de tre medlemmarna Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård, vilkas förnamns initialer bildar gruppens namn.

De framför oftast sina låtar på svenska (vörådialekt). Förutom musikproduktion och ett flertal konserter har de även haft en show på Wasa Teater. Till julen 2014 gjorde de en julkalender för X3M på YLE.

Gruppen grundades 2009 och år 2015 utsågs medlemmarna till Årets Österbottningar.

Diskografi

Album 
2012 – Professionella Pjasalappar
2014 – Lokalproducerat Pjas
2016 – Kom ti byin
2018 – Gambämark
2020 – KAJ 10 (live)

Singlar 
2013 – Heimani i skick
2014 – Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo
2015 – Pa to ta na kako?
2016 – TACO HEJ (me. GU$TA)
2017 – Paavos Barkbrö (live)
2019 – TEXT-TV
2019 – Vems pojk e do?

Referenser

Externa länkar 
 Facebook
 YouTube

Vörå
Finlandssvenskar
Musikgrupper bildade 2009
Humor